Токаржевський-Карашевич — литовське прізвище.

 Токаржевська-Карашевич Оксана Олександрівна — діячка українського жіночого руху у Великій Британії.
 Токаржевський-Карашевич Ян — український політичний і дипломатичний діяч, історик-геральдист.
 Токаржевський-Карашевич Міхал — польський політичний і військовий діяч, бригадний генерал Війська Польського, засновник підпільної організації «Служба польської перемоги».